Край () — административный район города Эссен (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Расположен в северо-восточной части города.

На западе Край граничит с районами Шоннебек и Фриллендорф, на востоке — с районом Ляйте, на юге — с райономи Хуттроп и Штееле и на севере — с районом Роттхаузен города Гельзенкирхен.

История 

Первое документальное свидетельство о Крае относится к 1340 году. Название происходит от немецкого слова Krähe — ворона. Вплоть до начала эпохи индустриализации Край остаавлся сельскохозяйственным районом. Сохранился документ 1668 года, в котором перечисляются крестьянские семьи, проживающие в Крае.
Промышленный расцвет Края начинается в 1857 году, когда была открыта шахта Бонифациус. В 1870 году вокруг шахты уже сформировалось рабочее поселение. В 1873 году в Крае открылась железнодорожная станция Край-Норд (Север), а в 1877 году — почта. В 1897 году открывается железнодорожная станция Край-Зюд (Юг), годом позже — католическая церковь святой Варвары.
К началу XX века в Крае функционировали кирпичный завод, металлургический завод «Westdeutsche Eisenwerke AG» (в мае 1919 года вошел в состав концерна «Buderus»), химический завод Карла Кнюлле.
31 мая 1901 года в городе была создана добровольная пожарная дружина, что, однако, не смогло предотвратить пожар в усадьбе Ахтенберг в 1905 году. В 1903 году была открыта лютеранская церковь.
В 1906 году Край получил статус города и сохранял его вплоть до 1 августа 1929 года, когда Край вошел в состав города Эссен. В том же году в городе была открыта ратуша. После второй мировой войны, когда здание ратуши города Эссен было разрушено, вплоть до 1979 года в ратуше Края заседал городской магистрат.

Достопримечательности 

 Ратуша Края
 Церковь Святой Варвары
 Лютеранская церковь
 Шахта Бонифациус
 Башня Бисмарка
 Усадьба Ахтенберг

Литература 

 Vgl. dazu Johann Rainer Busch: Kurt Schweders Wappen der Essener Stadtteile, Essen 2009, стр. 85.
 Hans-Josef Steinberg: Widerstand und Verfolgung in Essen 1933—1945, Bonn-Bad Godesberg, 2. Aufl. 1973, стр. 391.

См. также 
Список архитектурных достопримечательностей в Крае

Административные районы Северного Рейна-Вестфалии
Рурская область
Районы города Эссен